Дмитрий Александрович Волков:
 Волков, Дмитрий Александрович (род. 1995) — российский волейболист, доигровщик.
 Волков, Дмитрий Александрович (род. 1993) — российский футболист, игрок в мини-футбол.